La Feixa Llarga és un conjunt d'horts i camps de conreu parcialment en ús actiu del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès. Està situada a propi i al sud-est del poble, a l'esquerra de la riera de Sant Joan, davant per davant -a migdia- del carrer de Sant Llogari.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Feixa Llarga